Emoji je unikod znak vizualnog tipa, kojim se prenosi neko značenje. Emoji ima vizualni prikaz, odnosni emoji je znak i slika, iako za sada taj prikaz nije standardiziran na svim računalnim sustavima.

Emoji je jedan znak, za razliku od emotikona (smješka ili smajlića), koji je obično napisan pomoću nekoliko znakova, npr. skraćena inačica smješka ima dva znaka:

Dulja inačica smješka ima 3 znaka, ima i nos:

Povijest 

Prvi mobitel koji je imao emojije bio je japanski J-Phone 1997. godine. S vremenom se uporaba proširila, te Unikod standard 6.0 iz 2010 godine ima nekoliko stotina emojija.

U elektroničkoj komunikaciji danas možemo komunicirati smješkićima, koje neki programi automatski pretvaraju u emojije; moguće je birati emojije iz skupa instaliranog na mobitelu ili u programu na računalu, te je dodatno moguće slati "naljepnice" (stickers), tj. slike većih dimenzija odnosno veće razlučivosti od emojija, kojima se tipično prenosi isto značenje, ali postoje u različitim temama.

Danas emojiji postoje u raznim kategorijama, koje dobro pokrivaju potrebe programa za slanje trenutačnih poruka (instant messaging) na mobitelima, poput WhatsAppa ili Vibera:

 ljudska lica (smješko na slici gore je primjer)
 životinje
 objekti
 zastave država
itd.

Implementacija 

Slika koja prikazuje emoji (crvenoga) srca s desne strane prikazuje kako se razlikuje implementacija jednog jednostavnog emojija od programa do programa odnosno računalnog sustava. Iako je moguće da neka tvrtka ili sve tvrtke svoje emojije licenciraju pod slobodnim ili otvorenim licencijama, mogućnost kršenja autorskih prava odnosno traženja odštete toliko je preplašila sve tvrtke, pa se ne vidi da postoji standard vizualnog prikaza emojija, postoji samo standard skupa, tj. broj i opisi emojija, koji je definiran, između ostalih, Unikod standardom. Vizualna implementacija emojija od programa do programa ili operacijskoga sustava za sada još nije standardizirana.

Tablični pregled emojija

Izvori 

Internet